De Nederlandsche Bank (DNB), de centrale bank van Nederland
 het voormalige hoofdkantoor (1868-1968) van DNB aan de Oude Turmarkt 127 in Amsterdam, nu het Allard Pierson Museum
 de voormalige Bijbank van De Nederlandsche Bank in Rotterdam
 Nedbank, een voormalige Nederlands-Zuid-Afrikaanse bank
 het Oude Nederlandsche Bankgebouw, een gebouw in Pretoria, Zuid-Afrika, vroeger van de NBCV/NBZA